Lycée Chateaubriand peut désigner :
 Lycée Chateaubriand à Rennes
 Lycée Chateaubriand à Rome
C'était également l'ancien nom du lycée Émile-Zola de Rennes.